Gele linie (Normandië) – Duitse terugval-linie in Normandië in juni/juli 1944, beter bekend als de Mahlmannlinie
 Gele linie (Syrmië) – Duitse verdedigingslinie in Syrmië in herfst 1944